5-й чемпионат мира по хоккею с шайбой и одновременно 16-й чемпионат Европы был проведен в польском курортном городке Крыница-Здруй в период с 1 по 8 февраля 1931 года. Команда Канады, вновь подтвердившая звание сильнейшей, была представлена хоккейным клубом университета Манитобы. В третий раз чемпионат мира был совмещен с чемпионатом Европы. Европейское «золото» во второй раз выиграла сборная Австрии.

Результаты матчей 
Первый раунд. Победители пар проходят во второй раунд, проигравшие — в утешительный турнир.

Второй раунд.
Победители пар проходят в финальный раунд, проигравшие — в квалификационный раунд.

Квалификационный раунд.
Победители пар проходят в финальный раунд, проигравшие — в утешительный турнир.

Утешительный турнир (за 7-10 места).

Финальный раунд (за 1-6 места)

Итоговое положение

Бомбардиры

Сборная Канады («Манитоба Грэдс») 
 Вратарь: Арт Путти;
 Защитники: Ги Уильямсон, Уорд Макви;
 Нападающие: Гордон Маккензи (капитан), Блэйк Уотсон (играющий тренер), Джордж Хилл, Джон Пидкок, Дэниэл Макколлум, Фрэнк Моррис, Джордж Гэрбатт.

Чемпионы мира и Европы

Ссылки 

Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
Чемпионаты Европы по хоккею с шайбой
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей 1931
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1931 году